Il singolare del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Arnaud Clément che ha battuto in finale Patrick Rafter 7–6 (7–2), 7–6 (7–5).

Teste di serie 

 Gustavo Kuerten (quarti di finale)
 Andre Agassi (semifinali)
 Thomas Enqvist (quarti di finale)
 Àlex Corretja (primo turno)

 Franco Squillari (secondo turno)
 Mark Philippoussis (secondo turno)
 Cédric Pioline (primo turno)
 Patrick Rafter (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 2000
ATP Tour 2000